Float est un mot anglais qui peut faire référence à :
 En programmation, notamment en langage C, un nombre en virgule flottante enregistré sur l'ordinateur selon la norme IEEE 754,
 Une boisson de type soda à la glace,
 En verrerie, à un type de verre plat appelé verre flotté, obtenu par le procédé de flottage.

Musique 
 Float, un album d'Aesop Rock sorti en 2000,
 Float, un album des Flogging Molly sorti en 2008, 
 Float, un album de Styles P. sorti en 2013.

Cinéma 
 Float, un film américain de Johnny Asuncion sorti en 2008.
 Float, un film documentaire de Phillip Kibbe sorti en 2019.